El municipio de North Londonderry  (en inglés: North Londonderry Township) es un municipio ubicado en el condado de Lebanon en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 6.771 habitantes y una densidad poblacional de 241.9 personas por km².

Geografía 
El municipio de North Londonderry se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $56,426 y los ingresos medios por familia eran $68,962. Los hombres tenían unos ingresos medios de $41,220 frente a los $30,019 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $27,664. Alrededor del 3,9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades del condado de Lebanon
Municipios de Pensilvania